￼Eastern Daylight Time -  it is 4 hours behind Coordinated Universal Time (UTC). 
Eastern Time Zone - fuso horário dos Estados Unidos.
 Eau de toilette - tipo de perfume.
 Edt bei Lambach - município do estado da Alta Áustria, Áustria.